Cette page résume le bilan par saison des SR Colmar, club alsacien fondé en 1920.

Bilan par saison 

Légende

Lien externe

Notes et références

Références

Notes

Voir aussi 

Colmar